Алекса́ндр Серге́евич Аксёненко (8 марта 1986, Новосибирск, СССР) — российский хоккеист, защитник. Завершил игровую карьеру в 2013 году, хотя имел ещё действующий на один сезон контракт с новокузнецким «Металлургом». Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва с 2021 года.

Из-за поддержки российской агрессии во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями 35 стран.

Политическая карьера 
19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной Думы избран по избирательному округу № 137 (Искитимский — Новосибирская область). Набрал 63272 голосов (29,57 % от всех проголосовавших).

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Международные

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки<. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Автомобилист»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине